Крус ( — Крест) — испанская фамилия и топоним, а также созвучная ей голландская фамилия ().

Известные носители

Мужчины 
 Крус, Аарон (род. 1991) — коста-риканский футболист.
 Крус, Алексис (род. 1974) — американский и пуэрто-риканский актёр.
 Крус, Аллан (род. 1996) — коста-риканский футболист.
 Крус, Андре (род. 1968) — бразильский футболист.
 Крус, Бетико (1938—1986) — политик, сторонник выхода острова Арубы из-под юрисдикции Нидерландов.
 Крус, Валери (род. 1976) — американская телевизионная актриса.
Крус, Вальтер (1910—1967) — бразильский шахматист.
 Крус, Даниэль (род. 1981) — колумбийский футболист.
 Крус, Доминик (род. 1985) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Крус, Жуакин (род. 1963) — бразильский легкоатлет.
 Крус, Кристобаль (род. 1977) — мексиканский боксёр.
 Крус, Луис Альберто (1928—1998) — уругвайский футболист.
 Крус, Монтсе (род. 1979) — испанская хоккеистка на траве.
 Крус, Нели (род. 1941) — нидерландский и общеевропейский политик, представитель Народной партии за свободу и демократию.
 Крус, Ники (род. 1938) — американский пятидесятнический евангелист.
 Крус, Орландо (род. 1981) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Крус, Освальдо (род. 1931) — аргентинский футболист.
Крус, Освальдо (1903—1977) — бразильский шахматист.
 Крус, Освальду Гонсалвис (1872—1917) — бразильский бактериолог и эпидемиолог, министр здравоохранения Бразилии (с 1903).
 Крус, Рамон де ла (1731—1794) — испанский драматург.
 Крус, Ригоберто (1930—1967) — никарагуанский революционер.
 Крус, Рикардо Хавьер (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Крус, Рэймонд (род. 1961) — американский актёр.
 Крус, Уилсон (род. 1973) — американский актёр.
 Крус, Феликс (род. 1961) — мексиканский футболист, защитник.
Крус, Филемон (род. 1964) — перуанский шахматист.
 Крус, Франсиско Хавьер (род. 1966) — мексиканский футболист.
 
 Крус-и-Соза, Жоан да (1861–1898) — бразильский поэт.
 Феррейра да Крус, Майкон Винисиус (Никан) (род. 1992) — бразильский футболист.

Женщины 
 Крус, Анна (род. 1986) — испанская баскетболистка, выступающая в амплуа атакующего защитника.
 Крус, Гемма — первая филиппинка, победившая на конкурсе красоты Мисс Интернешнл 1964 года.
 Крус, Даутцен (род. 1985) — голландская супермодель.
 Крус, Инеса (1651—1695) — мексиканская поэтесса, монахиня-иеронимитка.
 Крус, Каталина (род. 1979) — американская порноактриса.
 Крус, Моника (род. 1977) — испанская актриса и танцовщица
 Крус, Пенелопа (род. 1974) — испанская актриса, старшая сестра Моники Крус.
 Крус, Рене (род. 1987) — американская порноактриса.
 Крус, Селия (1925—2003) — латиноамериканская исполнительница сальсы.
 Крус, Стэйси (род. 1999) — чешская порноактриса.
 Крус, Ширли (род. 1985) — коста-риканская футболистка.

Персонажи произведений 
 Крус Кастильо — герой сериала «Санта-Барбара»

Топоним 
 Санта-Крус-де-Тенерифе — провинция в Испании.

Другое 
 «Крус Асуль» — мексиканский футбольный клуб из Мехико.

См. также